Cooksburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooksburg (Kentucky)
 Cooksburg (New York)
 Cooksburg (Pennsylvania)